Лі Юй — 11-й імператор династії Тан (762-779)
 Лі Юй — 3-й володар Південної Тан (961-975)
 Лі Юй (1610-1680) — китайський драматург